Frías (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Frías (Santiago del Estero), plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero